UAC puede referirse a:

 Control de cuentas de usuario, software de control de privilegios de Microsoft Windows; 
 Unidad de Análisis de Comportamiento, es una parte del FBI, que se encarga de analizar la conducta; 
Unión de Asambleas Ciudadanas, Encuentro Anual de Asambleas Ambientales y Campesinas  Argentina, Ciudadanía, Ecología; 
Universidad Autónoma de Coahuila, también conocida como "UA de C", universidad del estado de Coahuila de Zaragoza, México; 
Universidad Autónoma de Campeche, la máxima casa de estudios del estado de Campeche, México; o
United Aircraft Corporation, corporación rusa orientada a la producción de la industria aeronáutica rusa y la implementación de nuevos programas de desarrollo de aviones.